

Histoire 

 Le Passage du Tagliamento est une bataille napoléonienne en Italie le .

Géographie 

Tagliamento est un fleuve Italien.
Tagliamento (département) est un ancien département Italien.

Commune Italienne 

Camino al Tagliamento 
Morsano al Tagliamento 
Pinzano al Tagliamento 
San Martino al Tagliamento
San Michele al Tagliamento 
San Vito al Tagliamento

Homonymie de toponyme